Kurogane bezeichnet:

 den Markennamen des ehemaligen japanischen Fahrzeugherstellers Tōkyū Kurogane Kōgyō
 Peace Maker Kurogane, japanische Fernsehserie